Alzner ist der Familienname folgender Personen:

 Claudius Alzner (1930–2002), österreichischer Musiker, Bandleader und Filmkomponist
 Karl Alzner (* 1988), kanadischer Eishockeyverteidiger